Пьенины:

 Пьенины — горный массив в северо-восточной Словакии и юго-восточной Польше, часть Восточных Бескид.
 Пьенины — национальный парк на севере Словакии.